Stati Uniti d'America
Lake Forest  – centro abitato della contea di Orange (California)
Lake Forest  – comune della contea di Lake (Illinois)
Lake Forest  – comune della contea di Tarrant (Texas)
 Lake Forest Park – città degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di King dello Stato di Washington

Pagine correlate

Forest Lake